Eagle kan syfta på: 

 Eagle (krater) – en liten krater på Mars

Produkter och teknik 
 The Eagle (månlandare)  – månlandaren inom rymdprogrammet Apollo 11
 Eagle (bil) – ett bilmärke
 Eagle (gitarrtillverkare) – en gitarrtillverkare

Sport 
 Eagle (golf) – term för "två under par" inom sporten golf
 Eagle (racingstall) – ett racingstall

Kultur 
 Eagle (sång) – en låt med ABBA
 Eagle Records – ett skivmärke i Storbritannien
 Eagle (serietidning) – en brittisk serietidning

Geografi

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Eagle Islands, öar,

USA 

 Eagle, Michigan, ort, Clinton County, 
 Eagle, Nebraska, Cass County, 
 Eagle, Wisconsin, Waukesha County, 
 Eagle, Colorado, countyhuvudort, Eagle County, 
 Eagle, Idaho, ort, Ada County, 
 Eagle, Alaska – by i Alaska 
 Eagle (flygplats), Alaska,

Se även 
 The Eagle – en brittisk-ungersk-amerikansk äventyrsfilm från 2011
 Eagles – ett rockband